

Toponymie

Alcobaça, une municipalité située dans l'État de Bahia ;

Alcobaça, une municipalité située dans l'Ouest et la région Centre ;
 Alcobaça, une des paroisses civiles, avec rang de « cité », de la municipalité ci-dessus ;
 Alcobaça, une rivière du Portugal baignant la cité du même nom.

Voir aussi 
Alcobaça peut aussi désigner :
 Alcobaça, un vin portugais ;
 Monastère d'Alcobaça, située dans la cité portugaise, classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO.